Meyfarth ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Meyfarth (* 1927), deutsche Opernsängerin
 Marianne Meyfarth (1898–1992), deutsche Bildhauerin und Kunstpädagogin 
 Ulrike Nasse-Meyfarth (* 1956), deutsche Hochspringerin und zweifache Olympiasiegerin